Grab je lahko:
 Grab (reka)

 Naselja
 Hrvaška
 Grab, Trilj
 Grab, Gračac

 BiH:
 Grab, Ljubuški
 Grab, Trebinje
 Grab, Trnovo

 Črna gora:
 Grab, Bijelo Polje
 Grab, Cetinje 

 Srbija: 
 Grab, Lučani